A Copa Davis de 1954 foi a 43ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. A Zona do Leste foi abandonada neste ano, e a Índia foi transferida para a Zona Europeia. 30 participaram da competição, 23 na Zona Europeia e 7 na Zona Americana.

Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, e a Suécia bateu a França na final da Zona Europeia. No Interzonal, os EUA venceram a Suécia. Os EUA derrotaram a atual campeã Austrália no Desafio Final, terminando a sequência australiana de quatro anos no topo. A final foi disputada no White City Stadium em Sydney, Austrália, de 27 a 29 de dezembro.

Zona Americana

Chaveamento

Final

Zona Europeia

Chaveamento

Final

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1954
1954 no tênis